La chapelle Saint-Yves peut faire référence à : 
 la chapelle Saint-Yves de Bubry (Morbihan) ;
 la chapelle Saint-Yves de Fougères ;
 la chapelle Saint-Yves de Lignol (Morbihan) ;
 l'ancienne chapelle Saint-Yves de Paris, détruite en 1796 ;
 la chapelle Saint-Yves de Paris () ;
 la chapelle Saint-Yves de Rennes ;
 la chapelle Saint-Yves de Vannes.

Yves
~